Антоний Бешта-Боровский (,  в деревне Боровские Ольки, Польша — , Бельск-Подляски, Польша) — блаженный Римско-Католической Церкви, генеральный викарий Пинского диоцеза. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Учился в Вильно (Вильнюс) в семинарии, после окончания которой 1904 году был рукоположен в священника. Пастырскую деятельность начал в Вильно в церкви св. Рафаила. С 1920 года служил священником в Бельске Подляском, выполняя обязанности настоятеля и с 1927 года — обязанности декана.
С начала Второй мировой войны епископ Казимеж Букраба назначил его генеральным викарием Пинского диоцеза. 15 июля 1943 года был арестован немецкими оккупационными властями и в тот же день расстрелян в лесу недалеко от города Бельска Подляского.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны. В деревне Боровские Ольки, где родился блаженный Антоний Бешта-Боровский, находится памятник, посвящённый его мученичеству. День памяти — 12 июня.

Ссылки 
 Индекс святых
 статья о блаженном Антонии Бешта-Боровском

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века